INTeF steht für:
 Institut für Neue Technische Form (INTeF), ein Institut, Archiv und Museum in Darmstadt

Intef steht für:
 Intef, ein altägyptischer Personenname